

Astronomia
 13326 Ferri, asteroide del sistema solare

Chimica 
 Clinoferri-ferroholmquistite – minerale
 Ferri-clinoholmquistite – minerale
 Ferri-ferrobarroisite – minerale
 Ferri-ferrotschermakite – minerale
 Ferri-magnesiotaramite – minerale
 Ferri-ottoliniite – minerale
 Tetra-ferri-annite – minerale

Geografia
 Ferri – frazione di Volta Mantovana in provincia di Mantova
 Ferri – frazione di Albignasego in provincia di Padova

Persone

Altro 
 Ferri – strumenti usati per la tessitura
 Ferri – azienda italiana 
 Ferri – cognome di lingua italiana

Pagine correlate
Ferro (disambigua)